

Presentación previa 
El estadounidense Michael Russell fue el campeón defensor, pero decidió no participar en esta edición.

El francés Adrian Mannarino ganó el título, derrotando al argentino Guido Andreozzi en la final por 4-6, 6-3, 6-2.

Cabezas de serie 

  'Adrian Mannarino (CAMPEÓN)
  Facundo Bagnis  (Primera ronda)
  Facundo Argüello (Cuartos de final)
  Peter Polansky (Cuartos de final)

<li>  Tatsuma Ito (Cuartos de final)
<li>  Guido Andreozzi (FINAL)
<li>  Andrea Collarini (Primera ronda)
<li>  Chase Buchanan (Semifinales)

Cuadro

Finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Manta 2014